Engländer steht für:

 Engländer, eine Ethnie
 Einwohner Englands (sehr selten)
 fälschlicherweise oft alle Briten, siehe Vereinigtes Königreich #Bevölkerung
 einen verstellbaren Schraubenschlüssel, siehe Engländer (Werkzeug)
 ein österreichisches Gebäck mit Mandeln und Früchten, siehe Engländer (Gebäck)
 eine spezielle Weiche, siehe Eisenbahnweiche #Kreuzungsweichen
 ein Waldhaus im bayerischen Landkreis Aschaffenburg im Spessart, siehe Engländer (Spessart)

Titel:
 Der Engländer (Bruno Frank), Novelle von Bruno Frank
 Der Engländer – Eine dramatische Phantasey, Drama von Jakob Michael Reinhold Lenz

Engländer ist der Familienname folgender Personen:
 Armin Engländer (* 1969), deutscher Jurist und Professor
 Bernhard Engländer (1832–1905), deutscher Reichsgerichtsrat
 Deborah Vietor-Engländer (* 1946), britische Literaturwissenschaftlerin
 Hans Engländer (1914–2011), deutscher Ornithologie und Büchersammler
 Ludwig Engländer (1853–1914), amerikanischer Operettenkomponist österreichischer Herkunft
 Margarete Engländer (1895–1984), deutsche Politikerin

 Sigmund Engländer (1828–1902), Journalist

Englaender ist der Familienname folgender Personen:
 Babs Englaender (* 1922), deutsche Malerin
 Curt Englaender, auch Kurt Engländer (1902–1983), deutscher Jurist

Siehe auch:
 Der junge Engländer
 Haus Engländer
 Englander